Fydell ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Fydell (~1709–1780), britischer Politiker